Giorgio Ferrara – calciatore italiano
Giorgio Ferrara – regista italiano
Giorgio Ferrara – cantante italiano